De Gazet van Antwerpen Trofee 1997-1998 begon op 11 november in Niel en eindigde met de Internationale Sluitingsprijs in Oostmalle op 15 februari. De Trofee telde dit jaar 8 crossen. De eindwinst was voor de Belg Arne Daelmans.

Eindklassement (top 10)

Uitslagen

Bpost bank trofee
Veldrijden in 1997
Veldrijden in 1998